Porush peut faire référence à :

Personnalités 

 (1916-2010), homme politique israélien,
Meir Porush, homme politique israélien,
, rabbin biélorusse.

Lieux